Ле-Леве́з-е-Тумера́г, Ле-Левез-е-Тумераґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 239 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 553,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Левез-е-Тумераг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Левез-е-Тумераг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда